Femme fatale kan hentyde til flere artikler

 Femme fatale – et fransk udtryk.
 Femme Fatale (film) – en film af Brian De Palma.
 Femme Fatale (Britney Spears-album) - et album fra 2011